The Impossible Dream ("il sogno impossibile" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 The Impossible Dream (The Quest) – canzone del musical Man of La Mancha, composta da Mitch Leigh (musiche) e Joe Darion (testi) 
The Impossible Dream – album dei The Sensational Alex Harvey Band del 1974
 The Impossible Dream – singolo degli Alphaville del 1994, dall'album Prostitute
 The Impossible Dream – album di Andy Abraham del 2006

Televisione 
 Il sogno impossibile (The Impossible Dream) – episodio della ottava stagione de Il tocco di un angelo